Tabira ist der Name folgender Orte:

 Tabira (Pernambuco), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco
 Tabira (Nagasaki), ein Dorf in der Präfektur Nagasaki (heute: Hirado)

Tabira ist der Familienname folgender Personen:

 Tatsuya Tabira (* 2001), japanischer Fußballspieler